Rørvik oder Rörvik steht für:

 Rørvik, ein Stadt in Norwegen
 Rörvik, ein Ort in Schweden

Rørvik ist der Familienname folgender Personen:

 Marianne Rørvik (* 1983), norwegische Curlerin